Тверско́й мост:

 Тверской мост — мост в Колпино через Комсомольский канал.
 Тверской железнодорожный мост — мост в Твери через реку Волгу.